Antonio Neirotti – religioso italiano
 Marco Neirotti – scrittore e giornalista italiano
 Tino Neirotti – giornalista italiano